Die Saison 1987/88 war die 22. Spielzeit der Basketball-Bundesliga. Die höchste Spielklasse im deutschen Vereinsbasketball der Herren, bis 1990 beschränkt auf das Gebiet Westdeutschlands ohne die DDR, wurde in einer Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

Saisonnotizen 

 Meister der Saison 1987/88 wurde BSC Saturn Köln.
 Pokalsieger der Saison 1987/88 wurde Steiner Bayreuth.
 In dieser Saison fand das erste BBL All-Star Game in der Rundsporthalle Ludwigsburg in Ludwigsburg statt. Sieger wurde mit 179:151 der Norden.

Endstände

Hauptrunde

Abstiegsrunde 
Die Punkte der Hauptrunde wurden mit übernommen; hier der Endstand nach der Abstiegsrunde:

Finalrunde 
Viertel- und Halbfinale (1. und 2. Qualifikationsrunde) wurden im Modus Best-of-Three durchgeführt. Das Endspiel fand in dieser Saison erstmals im Modus Best-of-Five statt.

Abschlusstabelle 
Diese Tabelle stellt alle Platzierungen nach Ende der Saison dar. Dabei wurden die ersten acht Plätze im Rahmen der Haupt- und Finalrunde und in Platzierungsspielen ausgespielt; die Plätze 9 bis 12 wurden aus der Abstiegsrunde übernommen.

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1987/88
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1987/88 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Literatur 
 Basketball (Zeitschrift), amtl. Organ des Deutschen Basketball-Bundes, , Jahrgänge 1987 und 1988.

Einzelnachweise 

1987/88
Basketballsaison 1987/88